Sur le territoire de la commune française de Jouy-en-Josas, il existe deux gares :
 la gare de Jouy-en-Josas ;
 la gare de Petit Jouy - Les Loges.

En outre, deux autres gares françaises portent le nom de Jouy :
 la gare de Jouy ;
 la gare de Jouy-sur-Morin - Le Marais.

Jouy